Marcelle Mendes Rodrigues (Lavras, 17 de outubro de 1976) é uma ex-voleibolista indoor brasileira, atuante na posição de levantadora, que servindo a Seleção Brasileira foi medalhista de prata no Campeonato Mundial Juvenil de 1995, na Tailândia, disputou a edição dos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, também em 1995, assim como o Campeonato Mundial de 2002, na Alemanha, quando foi considerada a melhor levantadora da competição. Ainda pela seleção, participou da conquista do bicampeonato sul-americano nos anos de 2001 e 2005, também obteve o bicampeonato do Grand Prix, nos anos de 2005 e 2006, fez parte da equipe que conquistou o primeiro título para o país na Copa dos Campeões em 2005, além dos títulos do Montreux Volley Masters e do Torneio de Courmayeur. Em clubes traz em sua trajetória a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1997, na Colômbia, e disputou as edições da Liga dos Campeões da Europa em 2006-07, 2007-08 e 2008-09.

Carreira

Iniciou  a carreira em sua cidade natal aos 14 anos, inspirada em sua  irmã  Ana Paula, ex- voleibolista indoor e outdoor (vôlei de praia).Começou no  Lavras Tênis Clube e já era campeã  da categoria infantil do Estado de Minas Gerais.Em 1995 realizou sua estreia internacional quando disputou o Campeonato Mundial Juvenil deste ano sediado em Bangkok-Tailândia, ocasião que conquistou a medalha de prata. Em 1995 foi convocada para Seleção Brasileira de Novas  para disputar os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata na Argentina, encerrando na sexta colocação

Disputou sua primeira Superliga Brasileira A na temporada 1995-96, quando atuou peloBanco Bandeirantes/Minas quando alcançou a oitava posição ao final da edição e não registrou nenhum ponto individualmente.Na temporada seguinte foi contratada pelo Leites Nestlé  pelo qual conquistou o título da Copa Sul de 1996 e conquistou seu primeiro título da Superliga Brasileira A 1996-97, registrando apenas 1 ponto de ataque na edição e conquistou por este clube a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 1997 relizado em Medellín-Colômbia.

Na jornada 1997-98 representou o Davene/Paulistano disputando a correspondente Superliga Brasileira A, encerrando na nona posição e registrando 21 pontos, destes 8 foram de ataques, 5 de bloqueios e 8 provenientes de saques.Nas competições do período esportivo seguinte jogou pelo BCN/Osasco e por este conquistou o ouro nos Jogos Abertos do Interior de 1998 e disputou a Superliga Brasileira A 1998-99 e nesta edição encerrou na quinta posição contribuindo com um total de 12 pontos, destes 5 de ataques, 2 de bloqueios e 5 de saques.

Permaneceu como atleta do BCN/Osasco na temporada 1999-00, sagrando-se bicampeã dos Jogos Abertos e campeã da Copa Brasil, ambos resultados em 1999 e conquistou o bronze na correspondente Superliga Brasileira A marcando 16 pontos, destes 7 de ataques e 9 em bloqueios.Pelo BCN/Osasco  foi campeã da Taça Premium TV Tarobá de 2000, conquistando neste ano o tricampeonato consecutivo dos Jogos Abertos do Interior, realizados em Santos, medalha obtida nos Jogos Regionais de Santo André, foi semifinalista do Campeonato Paulista deste ano,encerrando com o bronze  e na Superliga Brasileira A 2000-01, alcançou por este clube a quinta posição  efetuando 100 pontos na edição, sendo 45 pontos de ataques, 46 de bloqueios e 9 de saques foi eleita a Revelação desta edição.

Em 2001 foi convocada para Seleção Brasileira para disputar o Campeonato Sul-Americano  em Morón-Argentina, e nesta ocasião foi medalhista de ouro e disputou o  Torneio Classificatório para o Campeonato Mundial de 2002 na Alemanha, realizado em Santa Fé-Argentina obtendo o título e a vaga para o referido mundial e neste mesmo ano sofreu uma contusão  sendo submetida intervenção cirúrgica no ligamento cruzado do joelho direito, gerando incerteza de seu retorno às quadras. Em sua quarta temporada consecutiva pelo BCN/Osasco conquistou  o título do Campeonato Paulista de 2001 e disputou a Superliga Brasileira A 2001-02 quando obteve o vice-campeonato efetuando apenas 2 pontos de ataques.

Marcelle em 2002 voltou a Seleção Brasileira na metade do ano após recuperação da contusão, mas foi cortada da equipe que disputou a edição do Montreux Volley Master, num período conturbado internamente, pois, havia um conflito entre e o novo técnico da seleção, Marco Aurélio Motta, e as grandes jogadoras da época: Érika Coimbra, Walewska, Raquel da Silva e a levantadora  Fofão , estas discordavam da metodologia de trabalho dele, pediram dispensa e recusaram convocações enquanto ele fosse o técnico.Além disso a levantadora Fernanda Venturini  estava de licença maternidade, prestes a dar luz a sua filha Júlia, então Marcelle assumiu a condição de levantadora titular e desta forma disputou o Grand Prix de 2002 em Hong Kong, conduzindo uma equipe jovem ao surpreendente quarto lugar , quando vestiu a camisa#16 e também na edição do Campeonato Mundial de Berlim-Alemanha quando alcançou a sétima colocação final, e individualmente foi premiada como a Melhor Levantadora da competição, com aproveitamento de 14,2%.

Reforçou o Açúcar União/São Caetano nas disputas de 2002-03, conquistando o vice-campeonato paulista em 2002 e na correspondente Superliga Brasileira A encerrou em sexto lugar  quando marcou  51 pontos, sendo 17 de ataques, 23 de bloqueios e 11 de saques.Em 2003 serviu seleção principal na edição do Grand Prix cuja fase final foi em Hong Kong e vestindo a camisa#16 fez parte da equipe que realizou uma má campanha nesta competição , ou seja, a sétima  posição  cuja fase final foi em Andria-Itália,  ocasionou uma crise na Seleção Brasileira, forçando a saída de Marco Aurélio Motta e quem assumiu foi o técnico José Roberto Guimarães, na época campeão olímpico, e de imediato este promove o retorno de Fernanda Venturini e Fofão, Marcelle então perdeu espaço,  mesmo ficando chateada enalteceu a história e a qualidade destas atletas.

Na temporada 2003-04 foi levantadora do  ACF/Campos sagrando-se campeã do Campeonato Carioca de 2003 e no mesmo ano da Supercopa  e disputou por este clube a Superliga Brasileira A 2003-04, contribuiu com  41 pontos, 26 de ataques, 13 de bloqueios e 2 de saques,  terminando na sexta posição.Renovou com esse mesmo clube para as competições de 2004-05, ocasião que utilizou a alcunha de Oi/Campos, conquistou o título do Campeonato Intermunicipal de Rio de Janeiro em 2004, e neste mesmo ano foi vice-campeã carioca e conquistou o bronze na Superliga Brasileira A 2004-05 realizando 48 pontos, destes 24 foram de ataques, 20 de bloqueios e 4 de saques.

Foi convocada em 2005 o técnico Zé Roberto Guimarães e conquistou neste ano os títulos do  Torneio de Courmayeur e Montreux Volley Masters, sagrou-se bicampeã do Campeonato Sul-Americano em La Paz-Bolívia, também foi medalha de ouro no Grand Prix  em Sendai-Japão  e vestindo a camisa#11, participou da inédita conquista na Copa dos Campeões no Japão  e conquistou o título do  Torneio Classificatório para o Campeonato Mundial de 2006.

Com a saída do patrocinador e este investiu no   Oi/Macaé , passou a representa-lo nas disputas do calendário 2005-06 sagrando-se vice-campeã carioca em 2005 e novamente foi bronze na Superliga Brasileira A 2005-06 e ficou desempregada por causa da não renovação do patrocinador.Foi convocada para Seleção Brasileira  em 2006 para disputar o Grand Prix, foi a terceira levantadora nesta competição e vestiu novamente a camisa#11 conquistou novamente o ouro nesta competição, cuja fase final foi em Reggio Calabria-Itália.

Ainda em 2006 foi contratada pelo RC Cannes, época que já tinha seis meses de namoro com o voleibolista e campeão olímpico André Heller.Pelo clube francês conquistou o título da Liga A Francesa 2006-07 e da Copa da França 2007 e por este clube ainda disputou sua primeira edição da Liga dos Campeões da Europa 2006-07, de classificando em segundo lugar  no Grupo A, avançou dos Playoffs 12 Teams até aos Playoffs 6 Teams ficando de fora das semifinais (Final Four).

Em 2007 esteve pré-inscrita entre as 19 atletas pelo técnico da Seleção Brasileira na edição da Copa do Mundo do Japão.Atuou no voleibol italiano pela equipe Monte Schiavo Banca Marche Jesi e disputou a Liga A Italiana 2007-08, quando encerrou na fase de classificação em quinto lugar e nos playoffs  sua equipe sucumbiu nas quartas de finais, também foi semifinalista  na Copa Itália  e vice-campeã da Supercopa Italiana, e disputou sua segunda edição da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, classificando em primeiro lugar no Grupo A, avançou novamente dos Playoffs 12 Teams  e sua participou da equipe eliminada no Playoffs 6 Teams.

Transferiu-se para jornada 2008-09 para o clube russo Zarechie Odintsovo,  competindo por este na Liga A Russa chegando a final da competição e conquistando o vice-campeonato por este disputou sua terceira edição consecutiva da Liga dos Campeões da Europa, terminando em terceiro lugar no Grupo D  e avançou até os Playoffs 12 Teams.

Atualmente é casada com o ex-voleibolista  e campeão olímpico André Heller, engravidou em 2009 e deu à luz sua primeira filha, Helena, em  10 fevereiro de 2010, nascida 1 mês e 10 dias antes do previsto.Na temporada 2010-11 ela estava sem clube. Junto com seu atual marido foram padrinhos do  Projeto Viva Vôlei em Lavras-MG visando a recreação e divulgação do esporte, desde sua criação em 2011.Marcelle estava sem clube também temporada 2011-12 e também na temporada 2012-13.

Em 2014 participou do jogo festivo de despedida das quadras de seu marido André Heller, chegando a jogar a seu lado neste evento recheado de estrelas do voleibol.

Títulos e resultados

 Grand Prix de Voleibol:2002
 Torneio Sul-Americano Pré-Mundial:2001 e 2005
 Supercopa Brasileira:2003
 Supercopa Italiana:2007-08
Copa da França:2007
 Copa Brasil:1999
 Liga A Russa:2008-09
 Liga A Francesa A:2006-07 
 Superliga Brasileira A:1996-97 
 Superliga Brasileira A:2001-02
 Superliga Brasileira A:1999-00, 2004-05, 2005-06
 Copa Sul:1996 
 Jogos Abertos do Interior de São Paulo:1998, 1999, 2000
  Jogos Regionais de São Paulo:2000
 Campeonato Paulista:2001
 Campeonato Paulista:2002
 Campeonato Paulista:2000
 Campeonato Carioca:2003
 Campeonato Carioca:2004,2005
 Campeonato Intermunicipal:2004
Taça Premium  TV Tarobá:2000
 Campeonato Mineiro Infantil

Premiações individuais

Revelação da Superliga Brasileira A de 2000-01
Melhor Levantadora do Campeonato Mundial de 2002

Ligações externas

Nascidos em 1976
Naturais de Lavras
Voleibolistas de Minas Gerais
Voleibolistas do Minas Tênis Clube
Voleibolistas do Leites Nestlé
Voleibolistas do Club Athletico Paulistano
Voleibolistas da Associação Desportiva Classista Bradesco
Voleibolistas do São Caetano Esporte Clube
Voleibolistas do Automóvel Clube de Campos
Voleibolistas do Clube Desportivo Macaé Sports
Voleibolistas do Racing Club de Cannes
Desportistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos
Levantadores de voleibol